Елевтеруполската епархия () е епархия на Вселенската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция, със седалище в македонския град Правища (Елевтеруполи). Начело на епархията от 2004 година е митрополит Хрисостом.

История 
Седалище на епархията първоначално е Анакторуполис (Ανακτορούπολης) край Кале чифлик (Неа Перамос), а по-късно Левтерес. Епархията носи имената Елевтеруполска, Алектриуполска и Анакторополска (Ελευθερουπόλεως, Αλεκτρυοπόλεως, Ανακτοροπόλεως). Първото споменаване е в 879, когато на Четвъртия константинополски събор взима участие епископ Теодор Елевтеруполски (или Теодосий). В средата на XVII век епархията е закрита и присъединена към Драмската катедра. В 1766 година патриарх Самуил Ханджери, по искане на Калиник Драмски, възстановява епархията и на престола е избран Герасим, по-късно филипийски и драмски митрополит. Новото седалище на епископията е в Правища. В 1889 година патриарх Дионисий V въздига Елевтеруполската епископия в митрополия с пръв митрополит Дионисий Ставридис. Границите на новата митрополия са разширени.

Епископи 
 Елевтеруполски епископи

 Елевтеруполски митрополити

Архиерейски наместничества и енорийски храмове 
Епархията има 4 архиерейски наместничества:

Манастири

Бележки